Karl Silberbauer, Oostenrijkse politiefunctionaris en SS'er.
 Michael Silberbauer, Deens voetballer